Tiaisensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tiaisensaari (ö i Norra Savolax), 
 Tiaisensaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar